Barnum puede hacer referencia a:

Personas 
Barnum Brown, paleontólogo estadounidense.
Henry Alanson Barnum, militar estadounidense.
Hidle Brown Barnum, compositor de canciones estadounidense.
Phineas Taylor Barnum, artista circense estadounidense.

Localidades 
 Estados Unidos:
Barnum (Iowa).
Barnum (Minnesota).
Municipio de Barnum (condado de Carlton, Minnesota)
Barnum (Wisconsin).
Barnum Island.

Varios 
Barnum, musical basado en la vida de P. T. Barnum.
Efecto Forer, también llamado Efecto Barnum.
Museo Estadounidense de Barnum (en inglés, Barnum's American Museum), antiguo museo del que fue propietario P. T. Barnum.
Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, circo fundado por P. T. Barnum.